The Orange Lights é uma banda britânica de indie rock com cinco componentes. O grupo é freqüentemente comparado com bandas novas como The Verve, Keane e Embrace.

Muitas das canções da banda são baladas tristes baseadas nas experiências pessoais e tragédias dos membros da banda Jason Hart (vocalista e guitarrista) e Paul Tucker (pianista). A banda têm um álbum gravado, Life Still Beautiful, e dois singles, "Let The Love Back in" e "Click Your Heels", todos estes gravados em 2007.

Membros 
 Jason Hart - vocal e guitarra
 Ewan Warden - guitarra
 Chris Gittins - baixo
 Alex Lucas - bateria
 Paul Tucker - piano

Discografia

Álbuns 
 Life Still Beautiful

Singles 
 "Let The Love Back In"
 "Click Your Heels"

Videografia

Vídeos musicais 
 "Let The Love Back In"
 "Click Your Heels"

Ligações externas 
 
 

Bandas da Inglaterra
Bandas de indie rock
Bandas de rock and roll
Bandas formadas em 2007
Cultura de Newcastle upon Tyne